Bulajić oder Bulajič ist der Familienname folgender Personen:
 Dušan Bulajić (1932–1995), jugoslawischer Schauspieler
 Ivana Bulajić (* 1991), serbische Volleyballspielerin
 Miloš Bulajić (* 1989), deutscher Tenorsänger
 Spasoje Bulajič (* 1975), slowenischer Fußballspieler
 Veljko Bulajić (* 1928), jugoslawischer bzw. kroatischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Žarko Bulajić (1922–2009), montenegrinischer Politiker